Ventas (metrostation) - metrostation in Madrid
 Ventas (Madrid) - wijk in Madrid